Отвиль (Готвиль) — династия нормандского происхождения.
 Дом Отвиль — дом Виктора Гюго на Гернси.

 Населённые пункты:
 Отвиль (Арденны) — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Отвиль (Марна) — коммуна во Франции, департамент Марна.
 Отвиль (Па-де-Кале) — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.
 Отвиль (Савойя) — коммуна во Франции, департамент Савойя.
 Отвиль (Эн) — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Отвиль (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.